Юшина — название населённых пунктов в России:

 Юшина — деревня в Севском районе Брянской области.
 Юшина — деревня в Качугском районе Иркутской области.